Cota kan syfta på följande:

 Cota (djur) – ett släkte insekter
 Cota (kommun) – en kommun i Colombia 
 Cota (Colombia) – en ort i kommunen